Puchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (niem. DVV-Pokal der Männer 2020/2021) – 49. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Niemiec zorganizowany przez Niemiecki Związek Piłki Siatkowej oraz Volleyball-Bundesliga. Zainaugurowany został 8 listopada 2020 roku. Decyzją organizatorów brały w nim udział wyłącznie kluby z 1. Bundesligi.

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Finał odbył się 28 lutego 2021 roku w SAP Arena w Mannheim. Po raz pierwszy Puchar Niemiec zdobył klub , który w finale pokonał . MVP finału wybrany został Argentyńczyk Facundo Imhoff.

System rozgrywek 
W związku z pandemią COVID-19 w Pucharze Niemiec w sezonie 2020/2021 mogły brać udział wyłącznie kluby z 1. Bundesligi. W rozgrywkach nie uczestniczyły jednak dwa kluby z 1. Bundesligi: , ponieważ otrzymał licencję na grę w 1. Bundeslidze po losowaniu Pucharu Niemiec oraz młodzieżowa drużyna .

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Nie był rozgrywany mecz o 3. miejsce. W drodze losowania, które odbyło się 12 czerwca 2020 roku, powstały pary meczowe oraz drabinka turniejowa.

W każdej rundzie w ramach pary rozgrywane było jedno spotkanie decydujące o awansie.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Niemczech
2021 w Niemczech
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej